Сезон 1983–1984 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 3 вересня 1983 та 29 квітня 1984 року. Став 53-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 18 команд, три найгірші з яких за регламентом вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став клуб «Атлетик» (Більбао), який здобув свій 8-й трофей національної першості. Протягом значної частини турніру активну участь у боротьбі за чемпіонський титул вели також «Барселона» та «Реал Мадрид». Останній набрав таку ж кількість очок у підсумковій турнірній таблиці, що й «Атлетик», але змушений був задовольнитися срібними нагородами через гіршу різницю забитих та пропущених голів, причому мадридці відстали від чемпіона усього на один м'яч.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 
Звання найкращого бомбардира Прімери сезону 1983–84 поділили між собою два гравці — іспанець Хуаніто з «Бетіса» та уругвайський нападник «Вальядоліда» Хорхе да Сілва, які забили по 17 голів у чемпіонаті. 

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Реал Мадрид» (22)
 Найменше поразок: «Атлетик» (Більбао) (5)
 Найкраща атака: «Барселона» (62 забито)
 Найкращий захист: «Барселона» (28 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Барселона» (+34)

 Найбільше нічиїх: «Мальорка» (15)
 Найменше нічиїх: «Бетіс» (4)

 Найбільше поразок: «Саламанка» (19)
 Найменше перемог: «Мальорка» (3)

 Найгірша атака: «Мальорка» (27 забито)
 Найгірший захист: «Вальядолід» (60 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Мальорка», «Саламанка» (-29)

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1983–84 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1983–84 на bdfutbol.com  

1983-84
1984 у футболі
1983 у футболі